Jméno a příjmení Vladimír Bárta se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Vladimír Bárta (* 1955) – český judista, olympionik
 Vladimír Bárta (* 1939) – slovenský publicista
 Vladimír Bárta (* 1974) – slovenský fotograf